Denis Perret-Gentil, né en 1959, diplômé de l'école d'art de Lausanne, pratique la peinture, la gravure et surtout la sculpture. La figure humaine est sa principale source d'inspiration et la céramique l'une de ses techniques favorites. Il crée également des sculptures pour les automates de François Junod. Il a réalisé plusieurs œuvres monumentales dont "le voyage immobile" à Yverdon et l'infirmière de la Source à Lausanne.  

Différentes expositions jalonnent le parcours de cet artiste talentueux. 

Il crée plus de 200 sculptures avec ses assistants en collaboration avec Jean-Claude Maret et le metteur en scène François Rochet pour la fête des vignerons 1999, pour l'expo02, ainsi que le fameux cheval pour la pièce de Vie de Gundling Frédéric de Prusse Sommeil rêve cri de Lessing de Heiner Müller / mise en scène Jean Jourdheuil.  Il réalise également la sculpture Monumentale représentant william wallace pour une représentation de Mac Beth au théâtre de la comédie à Genève.

Expositions

Réalisations et prix

Sculpteur suisse
Naissance en octobre 1959